Cantharellaceae é uma família de fungos. Inclui os géneros Cantharellus, Craterellus, Goossensia, Parastereopsis, e Pterygellus. Cantharellus é um género de cogumelos comestíveis desta família particularmente popular. Os membros desta família têm corpo em forma de taça ou funil, e são quase sempre encontrados em zonas arborizadas.

Espécies 

Cantharellaceae